Acer může být:

 javor (Acer) – botanický rod dřevin
 Acer (firma) – výrobce a prodejce výpočetní techniky
 Acer Arena – víceúčelová hala v Olympijském parku v oblasti Homebush Bay v Sydney 
 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (EU)